Heidendorf ist der deutsche Name von:
 Viișoara (Bistrița-Năsăud) in Rumänien
 Rasino (Kaliningrad, Polessk) in der Oblast Kaliningrad, Russland (ehemals Ostpreußen)

Siehe auch:
 Heiddorf
 Heididorf
 Heydendorff
 Das Haidedorf